German Tennis Championships 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu German Tennis Championships rozgrywany w dniach 24–30 lipca 2017 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 629 375 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Niemczech